Городецкий сельсовет :

Белоруссия 
 Городецкий сельсовет — упразднённый сельсовет в Быховском районе Могилёвской области.
 Городецкий сельсовет — сельсовет в Шкловском районе Могилёвской области.
 Городецкий сельсовет — сельсовет в Кобринском районе Брестской области.
 Городецкий сельсовет — сельсовет в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Городецкий сельсовет — сельское поселение, Оренбургская область, Россия